Євразія — найбільш вивчений з точки зору генеалогічної класифікації мов материк. В Євразії існує 21 мовна сім'я, 4 ізольовані мови а також близько 12 некласифікованих мов.

Список мов Євразії 
 
 Баскська сім'я {3}
 Індоєвропейська сім'я {449}

Наступні 2 сім'ї зазвичай називають кавказькими мовами (Не-генетичне об'єднання) :
 Північнокавказька сім'я {34}, не є загальноприйнятою єдністю, складається з:
 Абхазо-адигських мов
 Нахсько-дагестанських мов
 Картвельські сім'я {6}

 Уральська сім'я {39}
 Алтайська сім'я {79} Визнана не всіма дослідниками. Зазвичай включає:
 Монгольські мови
 Тюркські мови
 Тунгусо-маньчжурські мови; але в максимальному варіанті також
 Корейська мова і
 Японсько-рюкюські мови (включаючи японську  та рюкюську мови)
 дравідійські мови {66}
 Мова Бурушаскі (ізолят) {1}

Наступні 5 сімей умовно називаються «палеоазійськими мовами» (Не-генетичне об'єднання) :

 Єнісейська сім'я {2}
 Юкагирська (юкагиро-чуванська) сім'я {2}
 Чукотсько-камчатська сім'я {5}, в тому числі: чукотська мова, коряцька мова, ітельменська мова та ін.
 Нівхська мова (ізолят) {1}
 Айнська сім'я † {3}

 Сино-тибетська сім'я {363}, в тому числі китайська мова, або група мов
 Тай-кадайська сім'я {70}
 Мяо-яо сім'я {22}
 Австроазійська надсім'я
 Власне австроазійська сім'я {163}, у тому числі в'єтнамська мова
 Нікобарська сім'я {6}
 Австронезійська надсім'я {1268}
 Малайсько-полінезійська сім'я {1248}
 Формозька (тайванська) сім'я {20}
 Андаманська сім'я {13}

 Давні мови (не існують нині) 

 Тірренська сім'я {2} † (вкл. етруська мова)
 Хуррито-урартська сім'я † {2}
 Шумерська мова (ізолят) † {1}
 Еламська мова (ізолят) † {1}
 Некласифіковані мови {12}, в тому числі іберська мова †, етеокіпрська мова †, етеокрітська мова †, хаттська мова †, касситська мова † та інші реліктові мови Західної Євразії.

Чисельність мовних сімей 
Станом на середину 1980-х років.

Мови Європи 

Більш ніж 94% всього населення Європи говорить мовами індоєвропейської сім'ї.

Мови Азії 

Близько 40% всього населення Азії говорить мовами сино-тибетської і 30% — мовами індоєвропейської сім'ї.

Станом на середину 1980-х (тис. осіб).

Див. також 
 Мови світу
 Мови Африки
 Мови Америки
 Мови Океанії
 Мови Росії
 Мови СРСР